Hermann Gattiker ist der Name folgender Personen:

* Hermann Gattiker (Maler) (1865–1950), Schweizer Maler und Grafiker
 Hermann Gattiker (Journalist) (1899–1959), Schweizer Musikschriftsteller und Journalist